La saison 2015-2016 de LNB est la  édition du championnat de Suisse de basket-ball de LNB. Elle est organisée par la LNBA.

Clubs

Formule de la compétition 
Les équipes se rencontrent en matches aller et retour, soit 22 matchs. 

Les huit premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les quarts et demi-finales sont au meilleur des trois matchs. La finale est au meilleur des cinq matchs.

Les quatre derniers jouent le tour de relégation. Le perdant de la finale jouera en 1LN lors de la saison suivante.

Calendrier

Classement

Playoffs

Tableau

Playouts

Tableau

Notes et références 

2015-2016
Suisse M2
Basket-ball M2